Assyriska kan syfta på:

 Arameiska (syrianska) – ett semitiskt språk som mellan åren 800 f.Kr. och 600 e.Kr. spred sig i Syrien och Mesopotamien
 Syriska – en dialekt av arameiska
  Nyarameiska eller Nysyriska – nyarameiska språk som främst talas av assyrier/syrianer (bägge leder till samma artikel)
 Assyrisk nyarameiska – det svenska skolverkets benämning på hemspråk av nestorianska kristna (urmiska)
 Kaldeisk nyarameiska – en nysyrisk dialekt som talas av kaldeiska kristna
 Syrianska (arameiska) – ett nyarameiskt språk turoyo som talas av assyrier/syrianer
 Assyriska – en kvinna ur den assyriska folkgruppen, se assyrier/syrianer
 Nyassyriska riket – ett assyriska imperiet under Järnåldern 934-609 f.Kr.

Assyriska fotbollsklubbar i Sverige
 Assyriska FF – en svensk fotbollsförening från Södertälje.
 Assyriska BK – en svensk fotbollsförening från Göteborg.
 Assyriska IF – en svensk fotbollsförening från Norrköping.
 Assyriska IK – en svensk fotbollsförening från Jönköping.

Se även
 Akkadiska – ett östsemitiskt språk
 Assyrien – ett forntida rike och ett imperium med centrum vid floden Tigris i Mesopotamien
 Syrianska – flera